

Economia 
 Netto – concetto dell'economia
 Capitale netto
 Utile netto

Persone 

 Edgar Rangel Netto – astronomo brasiliano
 Chico Netto – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Igor' Netto – allenatore di calcio e calciatore sovietico
 João Coelho Netto detto Preguinho – calciatore brasiliano

Altro 
 Netto Special – opera di carattere enciclopedico riguardante il manga Captain Tsubasa (Holly e Benji)
 Monte Netto – colle della Lombardia
 3175 Netto – asteroide della fascia principale

Voci correlate 
 Nette
 Netti

Altri progetti